

Енермучаш — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Енермучаш — присілок, Сернурський район, Марій Ел
 Енермучаш — присілок, Совєтський район, Марій Ел

Див. також 
 Енерсола